Oveng peut désigner :
 Oveng, une commune du Cameroun,
 Oveng, un village du Cameroun dans la commune de Mbankomo,
 Oveng, un village du Cameroun dans la commune de Nkolmetet.